Шатокуа ():
 Шатокуа — округ штата Канзас, США.
 Шатокуа — округ штата Нью-Йорк, США.
 Шатокуа — город в округе Шатокуа, штат Канзас, США.
 Шатокуа — город в округе Шатокуа, штат Нью-Йорк, США.
 Шатокуа — озеро в штате Нью-Йорк, США.
 Шатокуа — просветительское движение в Америке XIX века.